Die Saison 1991/92 war die zweite Spielzeit der Meistriliiga, der höchsten estnischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde Kreenholm Narva.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der neun Mannschaften acht Spiele. Die sechs bestplatzierten Mannschaften spielten in der Finalrunde unter Mitnahme der Punkte an weiteren 20 Spieltagen um den Meistertitel. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es ein Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Estnischen Eishockeyverbands
 Eesti MV - 1991/1992
 Spielzeit 1991/92 bei hockeyarchives.ru

1991
Eishockeysaison 1991/92